Hexagenia är ett släkte av dagsländor. Hexagenia ingår i familjen sanddagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sanddagsländor
Hexagenia